Wright and Egg Islands, eilandengroep en natuurreservaat in Bass strait ten noorden van Tasmanië
 Egg Islands (Huon River), eilandengroep in het zuiden van Tasmanië, in de monding van de rivier Huon